

Старі Копки — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Старі Копки — присілок, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Копки